Евге́ния (от  [eugenes] «высокородная, благородная, потомок благородного рода») — женское имя, производное от мужского имени Евгений.

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 6 января, 18 января, 1 августа, 12 сентября
 Католические: 7 февраля, 25 декабря

История русского варианта имени 
В русском языке имя Евгений (в меньшей степени — Евгения) начало широко использоваться в XIX в., в основном, в дворянских кругах, где употреблялось преимущественно во французском варианте — Эжен (от которого возникло современное уменьшительное Женя).

См. также 
 Императрица Евгения
 Евгений

Примечания 

Русские женские имена
Имена греческого происхождения